Ариабхата — многозначный термин:

 Ариабхата — выдающийся индийский астроном и математик.
 Ариабхата — остатки древнего ударного кратера на Луне. 
 Ариабхата — первый индийский искусственный спутник Земли.